

Patronyme 

 Antoine Carcano (1755-1820), fabricant de baromètres, de thermomètres et d’instruments scientifiques italien.
 Carlo Carcano (1891-1967), footballeur italien.
 Filippo Carcano (1840-1914), peintre italien. 
 Giulio Cesare Carcano (1910-2005), ingénieur motocycliste chez Moto Guzzi.
 Miguel Ángel Cárcano (1889-1978), diplomate et homme politique argentin.
 Paolo Carcano (1843-1918), homme politique italien.
 Ramón José Cárcano (1860-1946), homme politique argentin.

Divers 
 Carcano (fusil), arme de guerre italienne.
 Teatro Carcano, théâtre de Milan.
Patronyme italien